Indonesië
 Sukasada (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Sukasada (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali